Rottenburg am Neckar, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Rottenburg an der Laaber, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
bisdom Rottenburg-Stuttgart, een rooms-katholiek bisdom met de zetel in Rottenburg am Neckar